Пьяцетта — буквально — «маленькая площадь».

 Пьяццетта, Джованни Баттиста — итальянский живописец венецианской школы.
 Пьяцетта Святого Марка — часть площади Святого Марка в Венеции между Дворцом Дожей и Библиотекой Сан-Марко.